Медаль Кларка:
  — награда, присуждаемая ежегодно  за вклад в развитие естественных наук. Названа в честь геолога .
 Медаль Джона Бейтса Кларка — награда, присуждаемая Американской экономической ассоциацией за достижения молодых учёных в области экономики.